East Pembroke ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Pembroke (Massachusetts), im Plymouth County
 East Pembroke (New York), im Genesee County